Puiseux kan syfta på:
 Puiseux, Ardennes
 Puiseux, Eure-et-Loir